E200 steht für:

 Baojun E200, chinesisches Elektroauto
 Eesti 200, politische Partei in Estland
 JMEV E200, Kleinwagen des chinesischen Herstellers JMEV
 Sorbinsäure (E 200), E-Nummer für Lebensmittelzusatzstoffe

Abkürzung